Le ministère du travail et des lois sociales est un ministère guinéen dont le ministre est Cheick Oumar Diallo.

Titulaires depuis 2010

Références 

Travail et des Lois sociales
Guinée